Glare steht für:
 glänzend beschichtete TFT-Displays, siehe Glare-Type-Display

GLARE steht als Abkürzung für:
 Glass Laminate Aluminium Reinforced Epoxy, siehe Glasfaserverstärktes Aluminium

Siehe auch:
 Claer, Clair, Claire, Clare
 Glère
 Klär

Abkürzung